Das Dameneinzel (Rollstuhl) der Australian Open 2022 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerin war Diede de Groot. Sie gewann erneut.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Dameneinzel
2022